William Robinson (1870–1940) – brytyjski pływak
 William (Bill) Robinson (1936–2006) – brytyjski bokser, srebrny medalista Mistrzostw Europy w Boksie 1965
 William Robinson (1645–1712) – architekt, General Surveyor Irlandii
 William Erigena Robinson (1814–1892) – amerykański polityk, członek Izby Reprezentantów z Nowego Jorku
 William Robinson (1836–1912) – brytyjski gubernator m.in. Bahamów, Trynidadu i Tobago, Hongkongu
 William Robinson (1834–1897) – brytyjski gubernator m.in. Falklandów, Australii Zachodniej, Australii Południowej
 William Robinson (1838–1935) – irlandzki ogrodnik, autor książek i artykułów o ogrodnictwie
 William Albert Robinson (1902–1988) – amerykański żeglarz jachtowy 
 William Heath Robinson (1872–1944) – brytyjski rysownik i ilustrator
 William „Smokey” Robinson (ur. 1940) – amerykański piosenkarz popowy
 William Ellsworth Robinson, występujący pod pseudonimem Chung Ling Soo (1861–1918) – amerykański iluzjonista